Überseerat steht für:

 Consejo de Indias
 Überseerat (Portugal)